Dalbert – calciatore brasiliano
 Anny Roth-Dalbert – compositrice, direttrice d'orchestra e pianista svizzera
 Claudia Dalbert – politica tedesca
 Suzanne Dalbert – attrice francese